Cebollita Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cebollita Mesa (Cibola County, New Mexico)	
 Cebollita Mesa (Sandoval County, New Mexico)